Пусто-Шилово () — населённый пункт в общине Медведжя Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 74 человека (все сербы).

Примечания 

Населённые пункты Сербии